WEW steht für:
 WEW (Radiostation)
 Women’s Extreme Wrestling, professionelle Wrestling Promotion für Diven
 Wee Waa Airport (IATA-Code), Flugplatz von Wee Waa, New South Wales, Australien

wew steht für:
 Wejewa (ISO-639-3-Code), Sumbasprache, malayo-polynesische Sprache

Abkürzung